Mary Jackson puede hacer referencia a:

Mary Jackson (1910-2005), actriz estadounidense;
Mary Jackson (1921-2005), ingeniera estadounidense;